Saint-Agnant, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Agnant-de-Versillat, commune française de la Creuse
 Saint-Agnant-près-Crocq, commune française de la Creuse
Saint-Agnant-sous-les-Côtes, ancienne commune française de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Apremont-la-Forêt

Voir aussi